Wicket W. Warrick (también conocido como Wicket el Ewok) es un pequeño ewok de la saga cinematográfica Star Wars. Es un ewok tierno, amable y curioso. Ayuda a la princesa Leia Organa a llegar a su poblado, que es relativamente seguro, ya que confía en ella y presiente la bondad de su espíritu.

También ayuda a la princesa sirviendo de contacto entre su pueblo y la alianza rebelde. Una vez unidos los dos bandos, vencieron al Imperio Galáctico, que estaba ocupando la luna de Endor en ese momento. Años antes luchó contra los marauders para rescatar a su pueblo y a su amiga humana Cindel Towani, después de que la nave en la que viajaban ella y su familia se estrellase en el planeta de Endor.

La serie de dibujos narra las aventuras de Wicket en el bosque de Endor junto a sus amigos Teebo, Paploo y Kneesaa la hija de Chirpa, con la que acaba casándose.

Personajes de Star Wars
Personajes de cine
Príncipes ficticios
en:List of Star Wars characters#W